

Московський — селище, Єкатеринбурзький міський округ, Свердловська область
 Московський — селище, Крутіхинський район, Алтайський край
 Московський — колишнє місто, нині мікрорайон міста Москва

Московський — міське селище, Хатлонська область